L'expression Hong Kong Film Awards 1989 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1989
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1990 mais honorait des films sortis en 1989 à Hong Kong